Mikulin puede hacer referencia a:

Aleksandr Mikulin, un ingeniero soviético diseñador de motores de aviación.
El OKB bajo el que se desarrollaban los citados motores, Mikulin.
Una ciudad del Este de Polonia, Mikulin (Lublin).
Una ciudad de la Polonia central, Mikulin (Łódź).